205 km – przystanek kolejowy linii Aktogaj – Dostyk, w rejonie Ałaköl, w obwodzie żetysuskim, w Kazachstanie
 205 km – przystanek kolejowy linii Kubinka – Wiaźma, w rejonie wiaziemskim, w obwodzie smoleńskim, w Rosji